RAW može biti:

RAW, kratica za Krilo za istraživanje i analizu, obavještajnu službu Indije.
 RAW (album), drugi nezavisni album repera Hopsina.